Tiandong bezeichnet:

 Tiandong, den Kreis Tiandong (郭庆乡) der Stadt Bose im Autonomen Gebiets Guangxi in der Volksrepublik China;
 Tiandong (Tianjia’an), das Straßenviertel Tiandong (田东街道) im Stadtbezirk Tianjia’an der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui.